Colgate bezeichnet:

 Colgate, eine Zahnpaste von Colgate-Palmolive, eines multinationalen Konzerns mit Sitz in New York
 Colgate University, ein College in Hamilton, New York

Colgate ist der Familienname folgender Personen:
 Abner Weyman Colgate (1838–1904), US-amerikanischer Unternehmer, Autor und Mäzen
 Gilbert Colgate (1899–1965), US-amerikanischer Bobsportler
 Stirling Colgate (1925–2013), US-amerikanischer Physiker
 William Colgate (1783–1857), US-amerikanischer Unternehmer und Mäzen, Gründer von Colgate-Palmolive

Colgate bezeichnet folgende Orte:
 Colgate (West Sussex)
 Colgate (Montana)
 Colgate (North Dakota)
 Colgate (Wisconsin), im Washington und im Waukesha County
 Colgate Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Coalgate